El set-cents (escrit 700 o DCC segons el sistema de numeració utilitzat) és un nombre natural múltiple de cent que segueix al nombre 699 i precedeix al nombre 701.
La seva representació binària és 1010111100, la representació octal 1274 i l'hexadecimal 2BC.
La seva factorització en nombres primers és 2² × 5² × 7 = 700.

Ocurrències del set-cents
 Anys 700 i 700 aC

Nombres del 701 al 799

El 777 
Dins els set-cents, hi ha una xifra amb una simbologia especial, el 777, que va ser escollit com a símbol pel Moviment de Resistència Afrikaner, tant pel dibuix de la seva bandera com per dir que estava per sobre del 666, el nombre de la bèstia (per tant ells serien el màxim bé)

700